Franciaország
Saint-Crépin, település Charente-Maritime megyében
Saint-Crépin, település Hautes-Alpes megyében